Буайё-Сен-Жеро́м () — коммуна во Франции, находится в регионе Рона — Альпы. Департамент — Эн. Входит в состав кантона Понсен. Округ коммуны — Нантюа.

Код INSEE коммуны — 01056.

География 
Коммуна расположена приблизительно в 400 км к юго-востоку от Парижа, в 60 км северо-восточнее Лиона, в 27 км к юго-востоку от Бурк-ан-Бреса.

Климат 
Климат полуконтинентальный с холодной зимой и тёплым летом. Дожди бывают нечасто, в основном летом.

История 
Первое упоминание о деревне относится к XII веку.

Население 
Население коммуны на 2010 год составляло 321 человек.

Администрация

Экономика 
В 2010 году среди 191 человека трудоспособного возраста (15—64 лет) 148 были экономически активными, 43 — неактивными (показатель активности — 77,5 %, в 1999 году было 70,6 %). Из 148 активных жителей работали 132 человека (75 мужчин и 57 женщин), безработных было 16 (4 мужчины и 12 женщин). Среди 43 неактивных 7 человек были учениками или студентами, 24 — пенсионерами, 12 были неактивными по другим причинам.

Достопримечательности 
 Церковь (XIII век). Исторический памятник с 1926 года
 Часовня Шатийон-де-Корнель. Исторический памятник с 1986 года
 Руины замка Шатийон-де-Корнель

Фотогалерея

Примечания

Ссылки 

 
 

Коммуны департамента Эн